Jeux olympiques de 1972 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1972, qui ont eu lieu à Sapporo, au Japon ;
Les Jeux olympiques d'été de 1972, qui ont eu lieu à Munich, en République fédérale d'Allemagne.